Wilhelm V Wielki (969–1030) – książę Akwitanii 995–1030; hrabia Poitiers jako Wilhelm III
 Wilhelm V z Montferratu (ok. 1115–1191) – margrabia Montferratu ok. 1136–1191
 Wilhelm V Pobożny (1548–1626) – książę Bawarii 1579–1597
 Wilhelm V Stały (1602–1637) – landgraf Hesji-Kassel 1627–1637
 Wilhelm V Orański (1748–1806) – stadhouder Republiki Zjednoczonych Prowincji 1751–1795